

Comuni francesi
 Dampierre – Alta Marna
 Dampierre – Aube
 Dampierre – Calvados
 Dampierre – Giura
 Dampierre-au-Temple – Marna
 Dampierre-en-Bray – Senna Marittima
 Dampierre-en-Bresse – Saona e Loira
 Dampierre-en-Burly – Loiret
 Dampierre-en-Crot – Cher
 Dampierre-en-Graçay – Cher
 Dampierre-en-Montagne – Côte-d'Or
 Dampierre-en-Yvelines – Yvelines
 Dampierre-et-Flée – Côte-d'Or
 Dampierre-le-Château – Marna
 Dampierre-les-Bois – Doubs
 Dampierre-lès-Conflans – Alta Saona
 Dampierre-Saint-Nicolas – Senna marittima
 Dampierre-sous-Bouhy – Nièvre
 Dampierre-sous-Brou – Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Avre – Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Boutonne – Charente Marittima
 Dampierre-sur-le-Doubs – Doubs
 Dampierre-sur-Linotte – Haute-Saône
 Dampierre-sur-Moivre – Marna
 Dampierre-sur-Salon – Haute-Saône

Altro 
 Casa dei Dampierre – famiglia storica francese
 Dampierre – personaggio della serie di videogiochi Soulcalibur

Pagine correlate 
Dompierre – pagina di disambiguazione